Monacos Grand Prix (fransk: Grand Prix de Monaco) er et Formel 1-løb som arrangeres hvert år på Circuit de Monaco. Løbet har været afholdt siden 1929, og anses sammen med Indianapolis 500 og 24-timersløbet i Le Mans som et af de vigtigste og mest prestigefyldte billøb i verden. Banen er blevet karakteriseret som "et exceptionelt sted af glamour og prestige."

Løbet køres på en smal bane i gaderne i byen Monaco, med mange bakker og skarpe sving og også en tunnel, noget som gør den til en af de mest krævende baner i Formel 1. Til trods for de relativt lave gennemsnitshastigheder er det også en farlig bane at konkurrere på.

Det første løb i 1929 blev organiseret af Anthony Noghès med hjælp fra "Automobile Club de Monaco", og blev vundet af William Grover-Williams i en Bugatti. Løbet var i 1936 og -37 en del af Europamesterskabet for Grand Prix-kørere, og den indgik i det første Formel 1-verdensmesterskabet i 1950. Graham Hill var kendt som "Mr Monaco" på grund af sine fem Monaco-sejre i 1960'erne. Brasilianeren Ayrton Senna har vundet løbet flere gange end nogen andre, med seks sejre, hvoraf fem i træk mellem 1989 og 1993.

Vindere af Monacos Grand Prix 

Rosa baggrund indikerer at løbet ikke var en del af Formel 1-mesterskabet.
Cremefarvet baggrund indikerer at løbet var en del af det europæiske mesterskab før 2. verdenskrig.

Referencer

Eksterne henvisninger

 Automobile Club de Monaco
 Grand Prix de Monaco